Ковш:
 Ковш (посуда) — кухонная утварь.
 Ковш (рабочий орган) — рабочий орган экскаватора и ёмкость в устройстве нории (водяного колеса).
 Ковш (порт) — небольшая акватория в порту или гавани.

Топоним 
 Ковш — исторический район Санкт-Петербурга.

Фамилия 
 Ковш, Алексей Русланович (род. 1973) — российский физик, специалист по технологиям наногетероструктур, молекулярно-пучковой эпитаксии.
 Ковш, Иван Борисович (род. 1946) — президент Лазерной ассоциации, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Ковш, Николай Петрович (род. 1965) — советский велогонщик.

См. также 
 Большой Ковш — в астрономии Дальнего Востока: созвездие, соответствующее семи основным звёздам Большой Медведицы.
 Малый Ковш — астеризм (группа звёзд) в созвездии Малой Медведицы.
 Ковш-печь — для внепечной обработки стали.
 Большой Ковш (залив) — гавань в Выборге.
 Ковшик, Пётр Андреевич
 Ковшов